Achina (Schotland), een plaats in de Schotse Hooglanden
 Achina (Nigeria), een stad in Nigeria